Mercator-Atlas ist der Name folgender Druckerzeugnisse:

 Mercator-Atlas von 1595, Atlas mit Karten von Gerhard Mercator und Rumold Mercator, siehe Atlas sive cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura
 Mercator-Hondius-Atlas, Atlas mit Karten von Gerhard Mercator und Petrus Montanus, siehe Gerardi Mercatoris Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mundi et fabricati figura